Флаг муниципального образования город Армави́р Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 октября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2047.

Описание 
«Флаг муниципального образования город Армавир представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на четыре полосы равной ширины: три горизонтальные (две красные и между ними одна синяя) и одна вдоль древка — синяя. Красные и синие участки полотнища разделены белыми контурами. Поверх середины границы вертикальной синей полосы воспроизведён жёлтый с оранжевыми лепестками цветок подсолнуха; синий участок полотнища несёт со смещением к древку белое изображение кадуцея особого вида (в виде трости с крыльями у навершия и с двумя переплетёнными виноградными лозами), навершие которого расположено поверх цветка».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования город Армавир разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности города.

Свою историю город Армавир начинает с 1839 года, когда на левый берег реки Кубань при впадении в неё реки Уруп по приказанию генерала Г. Х. Засса были переселены горские армяне. Соединение двух голубых полос — вертикальной и горизонтальной — аллегорически показывают место слияния двух рек, на котором был образован город.

Армавирское поселение быстро развивалось и уже в 1914 году по указу императора оно было преобразовано в город. Постепенно Армавир становится крупным торгово-промышленным центром Северного Кавказа. К концу XIX века в городе работало около дюжины фабрик и заводов. Развитие промышленности отражено на флаге цветком подсолнуха, потому что здесь в особенности было развито маслобойное дело. В геральдике подсолнух — символ достатка, процветания, тепла и мира.

Торговое дело, получившее ещё большее развитие, после открытия движения по Армавир-Туапсинской железной дороге, соединившей в 1915 году Армавир с ближайшими станицами и черноморским побережьем, отражено на флаге традиционным символом торговли — Меркуриевым жезлом (кадуцеем). Виноград — символ гостеприимства, щедрости, плодородия и изобилия.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности, также в гербе города символизирует реки, на которых стоит город.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества и красоты.

Примечания 

Армавир
Армавир
Флаги с изображением кадуцея
Флаги с изображением подсолнуха
Флаги с изображением винограда